Marco Aurelio ou Marco Aurélio est un prénom masculin qui correspond en espagnol et en portugais au français Marc-Aurèle.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Marco Aurélio (1952-), Marco Aurélio Moreira, footballeur brésilien.
 Marco Aurélio (1977-), Marco Aurélio Fernandes da Silva, footballeur brésilien.

Prénom 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom espagnol
Prénom portugais